Чехословакия има 8 участия на световни първенства по футбол, като първото е през 1934 г., проведено в Италия, а двата отбора играят на финала, спечелен от домакините. Тогава треньор на отбора е Карел Петру, а звездата на отбора е Франтишек Планичка.

През 1962 г. на финалите в Чили е вторият най-голям успех за Чехословакия на световни първенства – финал, загубен от Бразилия. Треньор е Рудолф Витлачил, а звезда на отбора Йозеф Масопуст.

На Европейското първенство по футбол през 1976 г. в Югославия стават шампиони, побеждавайки на полуфинала световния вицешампион Нидерландия, а на финала – световния шампион ФРГ.

Чехословакия взема златните медали от олимпийския турнир през 1980 г., а през 1964 г. са втори. През 1992 г.

Националният отбор по футбол на Чехия играе на всичките 4 европейски първенства (1996; 2000; 2004; 2008), като през 1996 г. достига до финал, загубен след златен гол от отбора на Германия. През 2000 г. не преминава групата си, както и през 2008 г., а през 2004 г. играе полуфинал, загубен от бъдещия шампион Гърция. През 2006 г. е първото участие на световно първенсто за отбора на Чехия, завършило с отпадане в групата.

Националният отбор на Словакия не се е класирал на голям футболен турнир.

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Почетни листи

Участия

Голмайстори

Менажери

България – Чехословакия 

 След 1992 година ФИФА приема отбора на  за пряк наследник на отбора на Чехословакия.
 

Чехословакия
Футбол в Чехословакия